Anne Minter (1963. április 3. –) ausztrál teniszezőnő. Pályafutása során négy egyéni WTA-tornát nyert meg.

Év végi világranglista-helyezései

További információk 
 

Ausztrál teniszezők
Ausztrál olimpikonok
1963-ban született személyek
Élő személyek
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)
Ausztrál nők